Айн-Бе́йда () — город на северо-востоке Алжира, на территории вилайета Умм-эль-Буаги. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части вилайи, на территории горного массива Орес, на высоте 1 020 метров над уровнем моря.
Айн-Бейда расположена на расстоянии приблизительно 400 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 118 662 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 7 километрах к северо-западу от города расположен аэропорт.

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство. Также в окрестностях Айн-Бейды ведётся добыча фосфатов и соли.

Примечания 

Города Алжира